Die Liste der Bodendenkmäler in Hürtgenwald enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Gemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen (Stand: März 2018). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Gemeinde Hürtgenwald eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Hürtgenwald

Weblinks 
 Denkmallisten der Gemeinde Hürtgenwald

Hurtgenwald
!Hurtgenwald
Hürtgenwald